

Der fünfte Netball Nations Cup 2010 (offiziell: NTUC Fairprice Foundation Nations Cup) wurde vom 6. bis 12. Dezember 2010 in der Toa Payoh Sports Hall in Toa Payoh (Singapur) ausgetragen. Das Turnier mit sechs teilnehmenden Mannschaften gewann Wales vor Schottland und Tansania.

Hauptrunde 
Die Hauptrunde des Netball Nations Cup fand als einfaches Rundenturnier (Jeder gegen Jeden) statt.

Platzierungsrunde

Endergebnis

Weblinks 
 Todor Krastev: Women Netball 5th Nations Cup 2010 Singapore 06-12.12 - Winner Wales. In: todor66.com, abgerufen am 5. Juli 2020.
 NTUC Fairprice Foundation Nations Cup 2010. In: netball.org.sg, abgerufen am 5. Juli 2020.

Einzelnachweise 

Netballwettbewerb
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Singapur
Netball (Singapur)